Вагали — название населённых пунктов.

Россия 
 Вагали —  деревня в Островском районе Псковской области, Горайская волость
 Вагали —  деревня в Островском районе Псковской области, Горайская волость в части бывшей Синерецкой волости с центром в д. Гривы